Николай Медин:
 Медин, Николай Александрович (род. 1972) — советский и украинский футболист, вратарь.
 Медин, Николай Михайлович (1924—2007) — лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.